Lijst van trainers van RSC Anderlecht (mannen)
 Lijst van trainers van RSC Anderlecht (vrouwen)